Ophiusa — род бабочек из семейства Erebidae.

Описание 
Фон передних крыльев зелёного цвета. Краевое поле, почковидное пятно и дополнительное пятно в месте перехода внешней перевязи в костальный край коричнево-лиловые. Задние крылья жёлтого цвета, с широкой чёрной перевязью, не доходящей до костального края и заднего угла. Крылья не широкие. Внешний край заднего крыла возле заднего угла прямо срезан, чуть волнист.

Классификация 
В род включают следующие виды:
 Ophiusa alorensis (Gaede, 1938)
 Ophiusa alticola (Hampson, 1913)
 Ophiusa ambigua (Gerstaecker, 1871)
 Ophiusa anomala (Berio, 1955)
 Ophiusa arfaki Bethune-Baker 1910
 Ophiusa cancellata (Saalmüller, 1891)
 Ophiusa conspicienda (Walker, 1858)
 Ophiusa costiplaga (Hulstaert, 1924)
 Ophiusa dargei (Laporte, 1977)
 Ophiusa david (Holland, 1894)
 Ophiusa davidioides (Strand, 1918)
 Ophiusa dianaris (Guenée, 1852)
 Ophiusa despecta (Holland, 1894)
 Ophiusa diagarmma Lower, 1903
 Ophiusa digona Mabille, 1879
 Ophiusa dilecta Walker, 1865
 Ophiusa discriminans (Walker, 1858)
 Ophiusa disjungens (Walker, 1858)
 Ophiusa fijiensis (Robinson, 1969)
 Ophiusa finifascia (Walker, 1858)
 Ophiusa flavociliata (Aurivillius, 1925)
 Ophiusa gonoptera Hampson, 1910 (syn: Ophiusa extincta (Gaede, 1917))
 Ophiusa grandidieri (Viette, 1966)
 Ophiusa hituense (Pagenstecher, 1884)
 Ophiusa hopei Boisduval, 1833
 Ophiusa hypoxantha (Hampson, 1918)
 Ophiusa inangulata (Gaede, 1917)
 Ophiusa indistincta Moore, 1882 (syn: Ophiusa fervida (Butler, 1883))
 Ophiusa kenricki Bethune-Baker 1906
 Ophiusa legendrei Viette, 1966
 Ophiusa mabillei (Viette, 1974)
 Ophiusa mejanesi (Guenée, 1852)
 Ophiusa melaconisia Hampson, 1905
 Ophiusa microtirhaca Sugi, 1990
 Ophiusa mimetica (Berio, 1954)
 Ophiusa nocturnia Hampson, 1902
 Ophiusa novenaria (Lucas, 1898)
 Ophiusa obsolescens (Hampson, 1918)
 Ophiusa olista Swinhoe, 1893
 Ophiusa overlaeti (Berio, 1956)
 Ophiusa parcemacula (Lucas, 1891)
 Ophiusa pelor (Mabille, 1881)
 Ophiusa pseudotirhaca (Berio, 1956)
 Ophiusa punctiquadrata (Berio, 1974)
 Ophiusa rectificata (Berio, 1941)
 Ophiusa recurvata (Hampson, 1913)
 Ophiusa reducta (Mabille, 1880)
 Ophiusa rogata (Berio, 1954)
 Ophiusa rufescens (Hampson, 1913)
 Ophiusa salita Distant, 1898
 Ophiusa samoensis (Tams, 1935)
 Ophiusa selenaris (Guenée, 1852) (syn: Ophiusa obhaerens Walker, 1858, Ophiusa welwitschi (Felder and Rogenhofer, 1874))
 Ophiusa simplex Berio  1978
 Ophiusa subdiversa (L.B. Prout, 1919)
 Ophiusa tettensis (Hopffer, 1858)
 Ophiusa tirhaca (Cramer, [1777])
 Ophiusa tirhacoides 
 Ophiusa trapezium Guenée, 1852
 Ophiusa triphaenoides Walker, 1858
 Ophiusa tumidilinea Walker, 1858
 Ophiusa tumiditermina Hampson, 1910
 Ophiusa umbrilinea (Hampson, 1902)
 Ophiusa verecunda (Holland, 1894)
 Ophiusa violascens Hampson, 1902
 Ophiusa violisparsa (L.B. Prout, 1919)
 Ophiusa waterloti Viette, 1982
 Ophiusa xylochroa (Druce, 1912)

Ophiusa coronata Fabricius, 1775 перемещена в род Thyas как Thyas coronata.

Примечания 

Erebinae
Роды чешуекрылых